Сезон 1963/1964 став 66-тим в англійській футбольній лізі. Чемпіонство здобув після 17-річної перерви Ліверпуль.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати

Другий дивізіон 

Результати

Третій дивізіон 

Результати

Четвертий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Джерела 
 rsssf.com

Футбольна ліга
Англія
1963 у Великій Британії
Англія
 01